Акалын () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Акалын, Бесим Омер (1862—1940) — турецкий медик, создатель современной гинекологии и акушерства в Турции.
 Акалын, Демет (род. 1972) — турецкая популярная певица и бывшая модель.